Potemkin lahko pomeni:
 Grigorij  Aleksandrovič, knez Potemkin-Tavričeski (1739–1791), ruski knez (glej tudi Potemkinove vasi)
 Oklepnica Potemkin, ruska vojna ladja